Jan Górski (zm. 1533) –  sekretarz królewski
 Jan Górski (zm. 1588) – starosta wschowski
 Jan Górski (1827-1898) – agronom
 Jan Górski (1905-1945) – cichociemny
 Jan Górski (1922-2022) – działacz kombatancki, pułkownik WP w stanie spoczynku
 Jan Górski (1929-2009) – szachista
 Jan Górski (ur. 1942) – fizjolog
 Jan Górski (ur. 1952) – duchowny, profesor nauk teologicznych
 Jan Górski (1952-) – polski piłkarz
 Jan Górski (ur. 1954) – zapaśnik